Medal Służby Publicznej , skr. PSM) – australijskie cywilne odznaczenie ustanowione 18 października 1989.

Przyznawane jest zatrudnionym na wszystkich poziomach w sektorze publicznym za nadzwyczajną służbę  („for outstanding service”).

Medal został zaprojektowany przez Stuarta Devlina.

Rocznie odznacza urzędników się do wyczerpania maksymalnej kwoty 100 medali.

W australijskiej kolejności starszeństwa odznaczeń zajmuje miejsce bezpośrednio po Medalu Wybitnej Służby, a przed Medalem Australijskim Policyjnym.

Osoby odznaczone tym medalem mają prawo umieszczać po swoim nazwisku litery „PSM”.

Bibliografia 
 
 
 
 

Australijskie odznaczenia